Лајон има више значења:
 Округ Лајон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Лајон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Лајон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Лајон (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Лајон (Невада), је округ у америчкој савезној држави Невада
 Лајон (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Лајон (река), је река у Француској
 Лајон (Болцано)
 Болије сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Анже
 Елизабета Боуз Лајон
 Клере сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Сомир
 Конкурсон сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Сомир
 Обиње сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Сомир
 Шан сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Анже
 Шодфонд сир Лајон, је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мен и Лоара која припада префектури Анже